Александр Теренин:
 Теренин, Александр Васильевич (род. 1951) — российский государственный и общественный деятель, генерал-лейтенант, профессор.
 Теренин, Александр Николаевич (1896—1967) — российский физикохимик, академик АН СССР.
 Примечания